Meseta  puede referirse a:

En geografía,   geología  y ciencias de la tierra:
Meseta, un área relativamente plana y a una cierta elevación sobre el nivel del mar.
También hay mesetas submarinas, que se suelen denominar plataformas continentales.

En matemáticas:
Meseta, una región donde la función es constante
Problema de Plateau (el apellido Plateau significa meseta en francés y en inglés)
Leyes de Plateau

Otros usos:
Mil mesetas,  un libro del año 1980, escrito por Gilles Deleuze y Félix Guattari. Es la segunda parte de Capitalismo y Esquizofrenia
Fase de meseta, en fisiología y sexualidad humana, la segunda etapa de la excitación sexual en el modelo de Masters y Johnson
Plateau (juego), es un juego de estrategia abstracta
Plateau Systems, un proveedor de Sistemas de Gestión de Talento
Plateaux
Altiplano